Folkets Tjänare kan avse:

Folkets Tjänare (TV-serie), en ukrainsk TV-serie.
Folkets Tjänare (parti), ett politiskt parti i Ukraina.

en:Servant of the People (disambiguation)